Троица — богословский термин.
 «Святая Троица» — корабль русского флота.

См. также